Métier (vieux français : mestier au ) dérive de « misterium » en latin populaire, contraction  du terme «ministerium» en latin classique, signifiant à l'origine «besoin», puis «service de détail», «office», qui donne par suite en français moderne les mots Ministère et Métier.

Aujourd'hui, le mot métier a plusieurs sens :
 Un métier désigne l'exercice d'une activité humaine, notamment professionnelle (une profession).
 Le métier désigne le corps, la corporation professionnelle, qui réunit tous ceux qui exercent un même métier ou participent d'une même activité professionnelle.
 Un métier est une machine à ouvrer les textiles : métier à tisser, métier à tresses.
 L'objet métier est un concept ou une abstraction utilisée pour définir et modéliser le système d'information de l'activité réalisée par les acteurs (partie prenante interne) d’une organisation (p.ex. entreprise). L’objet métier permet de définir et de décrire avec précision le vocabulaire et les entités manipulées par ces acteurs dans le cadre de leur activité-métier.
 Avoir du métier, signifie : avoir une expérience, une connaissance, un savoir-faire, une maitrise de l'état de l'Art, une habileté acquise par la pratique d'une activité.
 Le Grand Métier est le surnom donné par les marins-pêcheurs à la pêche dans les eaux glacées de l'Atlantique nord (Terre-Neuve).

Notes et références

Voir aussi
 Olympiades des métiers
 Profession
 Emploi
 Arts et Métiers : l'école et le Musée
 Chambre des Métiers
 Germain Métier